John LaFarge (kunstenaar), Amerikaans kunstenaar (1835-1910)
 John LaFarge (jezuïet), Amerikaans jezuïet (1880-1963)